Фон-дю-Лак ():

Фон-дю-Лак (річка) — річка у канадської провінції Саскачеван

Фон-дю-Лак (округ, Вісконсин) — округ (графство) у штаті Вісконсин (США)
 Фон-дю-Лак — місто (), штат Вісконсин
 Фон-дю-Лак — містечко (), штат Вісконсин